Franchitti ist der Familienname folgender Personen:

 Dario Franchitti (* 1973), britischer Automobilrennfahrer
 Marino Franchitti (* 1978), britischer Automobilrennfahrer